Чхеклапкок:

 Чхеклапкок — небольшой островок в западной части Гонконга к северу от острова Ланьтау.
 Чхеклапкок — главный аэропорт Гонконга.